Roumégoux kan syfta på:
 Roumégoux, Cantal
 Roumégoux, Tarn